Cette page regroupe les différents tableaux synthétiques décrivant les résultats de Sébastien Loeb en sport automobile, toutes disciplines confondues, établis lors des différents championnats auxquels il participa durant sa carrière de pilote.

Résultats en rallye

Titres

Victoires

Résultats complets en Championnat du monde des rallyes

Résultats détaillés en Volant Peugeot 106 Rallye

Résultats détaillés en Championnat de France des rallyes

Résultats détaillés en Trophée Citroën Saxo Kit Car

Résultats détaillés en Championnat du monde des rallyes 
 Sébastien Loeb franchit la ligne d'arrivée du rallye Monte-Carlo 2002 en tête avant d'écoper de deux minutes de pénalité en raison d'un changement de pneumatiques effectués par Citroën dans une mauvaise zone du parc d'assistance.
 Arrivé second du rallye de Chypre 2004, il fut déclaré vainqueur sur tapis vert après la disqualification de Marcus Grönholm pour cause de turbine de pompe à eau non conforme.
 En réaction à la mort accidentelle du copilote Michael Park, il renonça à une victoire acquise au rallye de Grande-Bretagne 2005 en pointant volontairement en avance à l'entrée du parc fermé, écopant ainsi de deux minutes de pénalité.
 Vainqueur du rallye d'Australie 2009, il fut déclassé en seconde position au lendemain de la cérémonie du podium en raison d'une erreur administrative de Citroën.

Résultats détaillés en Championnat de France des rallyes Terre

Résultats sur circuit

Résultats complets sur circuit

Résultats détaillés en Coupe de France FFSA de Formule France

Résultats détaillés aux 24 Heures du Mans

Résultats détaillés en Championnat de France FFSA GT

Résultats détaillés en Porsche Carrera Cup France

Résultats détaillés en International GT Open

Résultats détaillés en Mitjet Supertourisme

Résultats détaillés en FIA GT Series

Résultats détaillés en Porsche Supercup

Résultats détaillés en Porsche Carrera Cup Asia

Résultats détaillés en Championnat du monde des voitures de tourisme

Résultats dans d'autres compétitions

Résultats détaillés à la Course des Champions

Résultats détaillés en Global RallyCross Championship

Résultats détaillés en Championnat d'Europe de rallycross

Résultats détaillés en Trophée Andros

Résultats détaillés en Coupe du monde des rallyes tout-terrain

Résultats détaillés au Rallye Dakar

Résultats détaillés en Championnat du monde de rallycross

Résultats détaillés au Rallye de la Route de la Soie

Notes et références

Liens externes 
  Sébastien Loeb sur Jonkka's World Rally Archive
  Sébastien Loeb sur eWRC-Results.com
  Sébastien Loeb sur RallyBase
  Sébastien Loeb sur Driver Database
  Sébastien Loeb sur FIAWTCC.com
  Sébastien Loeb sur Dakar.com

Sébastien Loeb